RNR steht für: 
 Nordrhodesien, heutiges Sambia, ehemaliges Kfz-Kennzeichen
 Royal Naval Reserve, Reserveeinheiten der Royal Navy

Rnr steht für: 
 Ribonukleotidreduktase

rnr steht für:
 Nari-Nari (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache im Südgebiet des Murrumbidgee River, New South Wales, Varietät von Wemba Wemba

Abkürzung